Соревнования по бегу на 400 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1904 прошли 29 августа. Приняли участие 12 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр 
 Результаты соревнований 

М